Nombre de varias divisiones político-administrativa de menor rango de Ecuador y Venezuela:

Parroquia urbana Sucre, ubicada de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Parroquia Sucre, ubicada en noroeste de la capital venezolana, Caracas.
Parroquia Sucre, ubicada en el Municipio Sucre, en el estado Falcón.
Parroquia Sucre, ubicada en el Municipio Gómez, del estado Nueva Esparta.